Янго-Аске́р ( — новый воин) — татарское село в Наримановском районе Астраханской области России, в составе Линейнинского сельского совета. 

Население —  человек ().

Основан в 1830-х годах.

История 

Село основано татарами-мишарями в 30-х годах XIX века.

Физико-географическая характеристика 

Село расположено на юге Наримановского района, в пределах западной ильменно-бугровой равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, на берегу ерика к востоку от ильменя Парпост.

Село Янго-Аскер находится на склоне бэровского бугра и на берегу ерика Бува (местное татарское название ерика "Бума", то есть запись могла быть сделана с искажением названия).
Расстояние до столицы Астраханской области города Астрахани составляет 39 км, до районного центра города Нариманов — 71 км, до административного центра сельского поселения села Курченко — 11 км. 
Через село проходит федеральная автомобильная дорога  Астрахань — Ставрополь.

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата - семиаридный (индекс BSk).  Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

Часовой пояс

Население 

Население по переписи 2010 года составляет 226 человек. Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли татары (63 %) и казахи (29 %).

Этнический состав

Социальная инфраструктура 
В селе имеется несколько магазинов, дом культуры. Ближайшее почтовое отделение расположено в селе Курченко. Медицинское обслуживание жителей обеспечивает фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)